Bosnië-Herzegovina
 Donja Slatina (Ribnik), een plaats in de gemeente Ribnik in Bosnië-Herzegovina
 Donja Slatina (Šamac), een plaats in de gemeente Šamac in Bosnië-Herzegovina

Servië
 Donja Slatina (Leskovac), een plaats in de Servische gemeente Leskovac